Ана Катарина Стојановић (Београд, 1. фебруар 1979.  позната по енглеском имену Ана Александер (), српско-америчка је глумица и модел.

Биографија 
Ана је глуму уписала на Факултету драмских уметности у Београду са шеснаест година, али се после годину дана са породицом преселила у Јужну Африку. Уписала је колеџ у Кејптауну где је наставила да глуми, и почела да се бави модом, иако је убрзо постала један од траженијих фотомодела, ипак је желела да се пресели у Америку и настави са филмском каријером.

Каријеру је започела у српским филмовима Секула се опет жени из 1991. године и Секула невино оптужен из 1992. године, и у оба тумачила улогу Весне, Шљивине ћерке.

Филмографија 

|-
|1991.||Секула се опет жени||/||Весна||
|-
|1992.||Секула невино оптужен||/||Весна||
|-
|1999.||||Africa ||||
|-
|2000.||||Second Skin||||
|-
|2002.||||Glory Glory||||
|-
|2004.||||No Second Thoughts||Ким||
|-
|2004.||Место злочина: Њујорк||CSI: NY||||
|-
|2004.||Два и по мушкарца||Two and a Half Men||||
|-
|2005.||||Glass Trap||||
|-
|2005.||||Out of Practice||Ана||
|-
|2005.||||Sleeper Cell||Јелена Јовановић||
|-
|2006.||Истражитељи из Мајамија||CSI: Miami||||
|-
|2007.||||The Young and the Restless||Хелена||
|-
|2007.||||The Wedding Bells||Џенифер||
|-
|2000.||||Cane||||
|-
|2008.||||Will-Endowed||||
|-
|2008.||Лас Вегас||Las Vegas||||
|-
|2008.||||Where the Heart Lies||||
|-
|2009.||||Land of the Lost||||
|-
|2009.||||O2||Наталија||
|-
|2009.||||Deep in the Valley||||
|-
|2010.||||Important Things with Demetri Martin||||
|-
|2011.||||Gigantic||||
|-
|2011.||||Clown Wanted||||
|-
|2011.||||Femme Fatales||||
|-
|2011.||||Chemistry||||
|-
|2011.||||Just Add Blood||||
|-
|2012.||||The Exes||||
|-
|2013.||||Franklin & Bash||||
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 
 
 
 „Не кајем се, али никада више нећу снимати еротске сцене” — 24 сата, 22. 11. 2011.

Рођени 1979.
Глумци из Београда
Српске глумице
Америчке глумице
Срби у Америци